Der Begriff Who Made Who bezeichnet

 Who Made Who (Album), ein Album von AC/DC
 WhoMadeWho, dänische Band